Кеймадела () — португальська власна назва.

Топоніми

Кеймадела (Армамар) — парафія.
 Кеймадела (Фафе) — парафія.